В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1986,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Тіна Шоєр-Ларсен і Катрін Танв'є 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Штеффі Граф /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)

 Алісія Молтон /  Робін Вайт (півфінал)
 Тіна Шоєр-Ларсен /  Катрін Танв'є (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International